Israele – lo Stato di Israele, fondato nel 1948 in Palestina
 Israele (Giacobbe) – patriarca ed eroe eponimo del popolo d'Israele
 Israele – nome indicante l'insieme del popolo d'Israele o "figli di Israele" o "Israeliti"
 Israele (Eretz Yisrael, 'terra di Israele') – terra abitata dagli Israeliti, promessa, secondo la Bibbia, da Yahweh ai discendenti di Abramo
 Israele (Mamlekhet Yisra'el, 'regno di Israele') – regno israelitico settentrionale, formatosi, secondo la Bibbia, dopo la morte di Salomone, agli inizi del I millennio a.C.
 Israele – nome proprio di persona maschile

Pagine correlate 
Israel